Radslavice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Radslavice (ort i Tjeckien, Olomouc), 
 Radslavice (ort i Tjeckien, Södra Mähren), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar